Weiman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Duane Weiman (1946-2015), homme politique provincial saskatchewanais
Tyler Weiman (né en 1984), joueur de hockey sur glace canadien

Homonymie de patronyme